

Biologia
Mantis – genere di insetti mantoidei a cui appartiene la Mantide religiosa

Armi
Mantis – Nome in codice NATO del Yakovlev Yak-32
MANTIS – Sistema di intercettazione e puntamento modulare, automatico e di rete

Religione
Mantis – divinità africana

Media
Mantis – personaggio dei fumetti DC Comics
Mantis – personaggio dei fumetti Marvel Comics e del Marvel Cinematic Universe

Automobili
Mantis – automobile sportiva costruita dalla Marcos

Informatica
Mantis Bug Tracker – software di bug tracking via web